Egelsbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Egelsbach, Gemeinde im Landkreis Offenbach, Hessen

Ort:
 Egelsbach (Sulzbach-Laufen), Einzelhof im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Egelsbach (Uehlfeld), Ortsteil des Marktes Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Egelsbach (Südtirol), italienisch: Masi di Monte Peloso, Weiler in Südtirol

Gewässer:
 Egelsbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst bei Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Egelsbach (Rohrbach), linker Zufluss des Rohrbach (Tauber) bei der Wilhelmsmühle, Gemeinde Insingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Egelsbach (Weisach), linker Zufluss der Weisach (zur Aisch) nach Tragelhöchstädt, Markt Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Egelbach
 Egelgraben